Тернейская волость () — бывшая территориальная единица в центральной части Валмиерского уезда Латвии. Находилась на северо-западе республики, в историческом регионе Видземе. 

Администрация волости до 1949 года была расположена в городе Руйиена. 

В 1940 году граничила с городом Руйиена, Лодской, Кёньской, Наукшенской, Ерской, Руйиенской, Идусской и Ипикской волостями своего уезда.

История 

10 сентября 1945 года на территории волости были образованы Тернейский и Вилпулкский сельские советы. После упразднения Тернейской волости 31 декабря 1949 года, они были включены в состав Руйиенского района.

В наши дни территория бывшей Поциемской волости распределена между Вилпулкской волостью Руйиенского края и Кёньской волостью Наукшенского края.

Известные люди 
 Харий Лиепиньш (1927—1998) — латвийский актёр. Народный артист СССР.

Примечания 

Административные единицы, упразднённые в 1949 году
 
Бывшие волости Латвии